Le tournoi de tennis de Miami est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1965 se dispute à Miami Beach du 2 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Turner.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Lesley Turner.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Miami

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1965
Miami
Tennis aux États-Unis en 1965
Sport en mars 1965